Anges de Fatima Bangui (Anges Sportive Diables Rouges de Fatima Bangui) ist ein Fußballverein in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik.

Geschichte 
Der 1940 gegründete Verein zählt zu den erfolgreichsten seines Landes. Der größte internationale Erfolg war 1992 das Erreichen des Viertelfinales im African Cup Winners. National gelangen ihn bisher fünf Meistertitel und acht Pokalsiege. Seine Heimspiele trägt er im Stade Fatima aus.

Erfolge 
 Central African Republic League (5): 1974, 1978, 1983, 1988, 2005
 Central African Republic Cup (8): 1980, 1981, 1991, 1993, 1998, 2000, 2008, 2009

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1975: Anges de Fatima Bangui zog seine Mannschaft nach den ersten Spiel zurück.
 1998: Anges de Fatima Bangui zog seine Mannschaft zurück.

Weblinks 
 

Bangui
Organisation (Bangui)
Gegründet 1940
Sport (Bangui)